Club Atlético Independiente de La Chorrera é um clube de futebol do Panamá fundado em 1982.

Em maio de 2015 foram derrotados pelo Árabe na final do Torneio Clausura. 

Independiente de La Chorrera
Clubes de futebol fundados em 1982